Rugoma kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Rugoma (vattendrag i Burundi, Ruyigi), 
 Rugoma (periodiskt vattendrag), 

Robotskapade Burundiförgreningar